Leeson est un patronyme porté notamment par :

 John Leeson (1943-), acteur britannique ;
 Michael Leeson (1947-), scénariste et producteur américain ;
 Nick Leeson (1967-), trader britannique ;
 Robert Leeson (1928-2013), écrivain britannique.